Due anni a prora (Two Years Before the Mast) – romanzo del 1840 di Richard Henry Dana, Jr.
I forzati del mare (Two Years Before the Mast) – film statunitense del 1946 diretto da John Farrow